Нэнси Дрю: Записки чёрной кошки (англ. Nancy Drew: Warnings at Waverly Academy) — компьютерная игра в жанре квест, 21-я в серии «Нэнси Дрю». Создана в 2009 году компанией Her Interactive. Предыдущей частью серии является Клад семи кораблей, а следующей — По следу торнадо.

Геймплей 
Игра ведётся от первого лица. В левом нижнем углу присутствуют сотовый телефон, блокнот, планшет с заданиями и инвентарь.
Телефон имеет несколько функций. Соответственно сам телефон, сообщения, часы, настройки, фотоаппарат. Также в игре присутствует система замечаний. Если Нэнси получит 15 замечаний, то игра закончится. Также можно получать поощрения, которые убирают полученные замечания или дают «страховку», если замечаний не присутствует. Ещё в игре Нэнси придётся каждый день дежурить в буфете. Если этого не делать, можно получить замечания. Но если дежурить в буфете 5 или больше раз в день, то можно получать поощрения. Также Нэнси может обратиться за помощью к своему парню Нэду Никерсону.

Сюжет 
Когда студентки престижной академии одна за другой становятся жертвами угроз и опасных происшествий, помочь может только знаменитая Нэнси Дрю. На этот раз бесстрашная девушка-детектив работает под прикрытием. В атмосфере всеобщей лжи и недомолвок перед ней поставлена непростая задача — предотвратить грандиозный скандал. Негодяй избрал своей целью самых успешных студенток и действует под покровом зловещей легенды о чёрной кошке.

Персонажи 
 Корин Майерс — студентка. Отличница, всегда пытается всем понравиться, чем всех раздражает. Мечтает получить звание лучшей выпускницы. Соседка Нэнси по комнате. 
 Мэл Корбалис — студентка. Мэл — гот. Все её предки по женской линии учились в этой академии. Тем не менее, Мэл в Уэйверли ехать вовсе не хотела. Она делает вид, что ей здесь все равно. Играет на виолончели.
 Изабелла «Иззи» Ромеро — студентка. Красотка, президент студенческого клуба и жуткая зазнайка. Мечтает получить звание лучшей выпускницы и поступить в Гарвард. Отбивает у однокурсниц их парней.
 Лила Ядав — студентка. Местная спортивная звезда и надежда команды Уэйверли. Она первая в любом виде спорта.
 Рэйчел Хаббард — студентка. Недавно она завалила тест по химии, и из-за этого звание лучшей выпускницы ей не светит.
 Мэган Варгас — студентка. С ней произошёл несчастный случай, и она лежит в больнице. Её родители хотят подать в суд на академию. С ней Нэнси Дрю разговаривает исключительно по телефону.
 Даньелл Хэйс — студентка, в игре не появляется, но неоднократно упоминается. До событий игры, её заперли ночью в тёмном стенном шкафу. После того, как её освободили, она сбежала из академии.
 Пейдж Гриффин — заместитель директора академии, блюститель порядка. 
 Ким Хаббард - сестра-близнец Рейчел. Тайно учится вместе с ней. Когда Рейчел уходит из своей комнаты она временно занимает её место. Поэтому некоторые думают что у неё раздвоение личности. Прячется на чердаке в секретной комнате.

Отзывы

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  игры на сайте Her Interactive.
 Gamezone 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 2009 года
Игры о Нэнси Дрю
Детективные компьютерные игры
Игры для Windows
Компьютерные игры, изданные Новым Диском
Компьютерные игры, разработанные Her Interactive